Avatarpaat bezeichnet:
 Avatarpaat (Insel, Ikkamiut Kangerluarsuat) (auch Ivissuartooq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avatarpaat (Insel, Qeqertakussuk) (auch Taamaattoqanngilaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avatarpaat (Insel, Qeqertarsuaq, südlich), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Avatarpaat (Insel, Qeqertarsuaq, westlich), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Avatarpaat (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Avatarpaat (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Avatarpaat (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avatarpaat (Inselgruppe, Nanortalik), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Avatarpaat (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Avatarpaat (Inselgruppe, Sisimiut), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Avatarpaat (Inselgruppe, Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland